Стецкий — польская фамилия Stecki:
 Стецкий, Алексей Иванович (1896—1938) — советский партийный деятель.
 Стецкий, Тадеуш Ежи (1838—1888) — волынский краевед и писатель.
 Стецкий, Ян-Станислав Станиславович (1871—1954) — польский публицист, депутат Государственной думы I и II созывов от Люблинской губернии и член Законодательного сейма Польши.